El nombre Tiya puede referirse a:

 Tiy, o Tiya, reina egipcia de la XVIII dinastía.
 Tiya, ciudad etíope.
 El sitio arqueológico de las estelas grabadas de Tiya, cercano a esa ciudad.